Dit is een overzicht van de positie van bier in de wereld, de internationale biermarkt, bierproductie en bierconsumptie.

Overzicht bierproductie

Wereldproductie (cijfers 2013)
De totale bierproductie in de wereld bedroeg in 2013 1,929 miljard hectoliter, een stijging van 0,7% ten opzichte van het voorgaande jaar. Daarmee stijgt de productie het 29ste jaar op rij. Pils of lager blijft het belangrijkste deel van de productie (55,5%).

Aandeel in wereldwijde productie per continent:
 Azië/Midden-Oosten – 34,0%
 Europa – 27,6%
 Noord-Amerika – 12,6%
 Zuid-Amerika – 17,1%
 Afrika – 6,9%
 Midden-Oosten - 0,7% 
 Oceanië – 1,1%

Bierproductie per land in de wereld

Bierproductie per land in Europa (cijfers 2013) 
 Totale bierproductie 2013 in Europa: 383,553 miljoen hl
 Totale bierproductie 2012 in Europa: 388,701 miljoen hl
 Totale bierproductie 2011 in Europa: 390,813 miljoen hl
 Totale bierproductie 2010 in Europa: 386,725 miljoen hl

Top 10 Landen naar export (cijfers 2009)
  – 19,954 miljoen hl
  – 16,615 miljoen hl
  – 14,975 miljoen hl
  – 9,883 miljoen hl
  – 5,269 miljoen hl
  – 4,849 miljoen hl
  – 4,280 miljoen hl
  – 3,620 miljoen hl
  – 3,535 miljoen hl
  – 3,330 miljoen hl

Top 10 Landen naar import (cijfers 2009)
  – 33,731 miljoen hl
  – 8,660 miljoen hl
  – 6,158 miljoen hl
  – 6,136 miljoen hl
  – 5,741 miljoen hl
  – 3,092 miljoen hl
  – 3,057 miljoen hl
  – 2,716 miljoen hl
  – 2,537 miljoen hl
  – 2,209 miljoen hl

Top 40 brouwerijen ter wereld (stand 31 december 2018) 
De 40 grootste brouwerijgroepen brouwden in 2018 samen 1.709,8 miljoen hectoliter, goed voor een totaal marktaandeel van 89,8% in de wereldproductie. De tien grootste brouwerijgroepen hebben al een marktaandeel van 72,5%.

Grootste biermerken

Top 10 naar totaal volume (cijfers 2016) 
 Snow (China Recources Snow Breweries/SABMiller)
 Tsingtao (Tsingtao Brewery)
 Bud Light (AB InBev)
 Budweiser (AB InBev)
 Skol (AB InBev)
 Yanjing (Yanjing Brewery)
 Heineken (Brouwerij Heineken)
 Brahma (AB InBev)
 Harbin (Harbin Brewery|AB InBev)
 Coors Light (Molson Coors)

Top 10 naar exportvolume (cijfers 2011) 
 Heineken (Brouwerij Heineken)
 Budweiser (AB InBev)
 Corona (AB InBev)
 Carlsberg (Carlsberg)
 Guinness (Diageo)
 Amstel (Heineken)
 Foster's Lager (Foster's/Heineken)
 Stella Artois (AB InBev)
 Tuborg (Carlsberg)
 Brahma (AB InBev)

Overzicht bierconsumptie
In 2019 was de totale bierconsumptie in de wereld 1,891 miljard hectoliter (2013: 1,888).

Bierconsumptie per regio (cijfers 2013 en 2019)

Bierconsumptie per land (cijfers 2013)
De Chinese bierconsumptie steeg met 4,8%, en blijft de grootste consument sinds 2003. De belangrijkste groeiende markten in 2013 waren Zuid-Korea (stijging met 15,2%), India (stijging met 14,1%) en Vietnam (stijging met 7,3%).

Top 10 Landen naar bierconsumptie per inwoner (cijfers 2013)

Voor een uitgebreidere lijst zie:
 Lijst van landen naar bierconsumptie per inwoner

Bier